Späningen ist

der frühere deutsche Ortsname von Epalinges im Distrikt Lausanne des Kantons Waadt in der Schweiz
ein Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark) im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt in Deutschland, siehe Späningen (Bismark)